Der UEFA-Pokal 2007/08 war die 37. Auflage des europäischen Pokalwettbewerbs und wurde von Zenit St. Petersburg gegen die Glasgow Rangers im Finale am 14. Mai 2008 im City of Manchester Stadium mit 2:0 gewonnen.

Modus 
157 Mannschaften der 53 UEFA-Mitgliedsverbände nahmen ab der Qualifikationsphase des Wettbewerbs teil; erstmals auch Mannschaften des eigenständigen Verbandes aus Montenegro.
Zur Teilnahme berechtigt waren alle Vereine, die in zu Ende vergangenen Saison einen der durch die UEFA-Fünfjahreswertung geregelten UEFA-Cup-Plätze belegt hatten.

Um die Reisekosten für die Vereine niedrig zu halten, wurden alle Mannschaften in drei Gruppen aufgeteilt: Nordeuropa, Mitteleuropa und Südeuropa. Um die ungerade Teilnehmerzahl in den Gruppen auszugleichen, wurden in der Saison 2007/08 San Marino und Weißrussland zu Nordeuropa gezählt.

Bei Torgleichstand nach Hin- und Rückspiel entschied zunächst die Anzahl der auswärts erzielten Tore, danach eine Verlängerung, wurde in dieser nach zweimal 15 Minuten keine Entscheidung erreicht, folgte ein Elfmeterschießen, bis der Sieger ermittelt war.

Wie im Vorjahr qualifizierten sich elf Klubs über den UEFA Intertoto Cup für die 2. Qualifikationsrunde. In Sechzehntelfinale stießen dann wie gehabt noch die acht Gruppendritten der Champions-League-Gruppenphase zum Teilnehmerfeld.

Vorjahressieger FC Sevilla, der seinen Titel aus 2006 als zweite Mannschaft überhaupt verteidigen konnte, nahm nicht am UEFA-Pokal teil, da sich der Verein für die Champions League qualifiziert hatte. Durch den freien Platz rückte jedoch kein neuer Teilnehmer in den Wettbewerb ein, vielmehr rückten nach der UEFA-Vereinsrangliste ein Verein aus der zweiten Qualifikationsrunde in die erste Hauptrunde, sowie zwei Vereine von der ersten Qualifikationsrunde in die zweite. In der ersten Qualifikationsrunde entfiel somit ein Spiel.

Qualifikation

1. Qualifikationsrunde 
An der ersten Qualifikationsrunde nahmen 74 Mannschaften teil.
Die Hinspiele fanden am 19. Juli, die Rückspiele am 2. August 2007 statt.

|-
!style="background:#0000ff;" colspan="5"|  Südeuropa  

|-
!style="background:#00ff00;" colspan="5"|Mitteleuropa

|-
!style="background:#ff0000;" colspan="5"|Nordeuropa

|}
1 Nach Ausschreitungen seitens Belgrader Anhänger im Hinspiel am 19. Juli wurde Partizan Belgrad von der UEFA aus dem laufenden Wettbewerb ausgeschlossen. Partizan legte Berufung ein, so dass das Rückspiel unter Vorbehalt ausgetragen wurde. Am 7. August 2007 bestätigte die UEFA das Urteil aus erster Instanz.

2. Qualifikationsrunde 
Die Blackburn Rovers, Hammarby IF, Aalborg BK, Tobyl Qostanai, der Hamburger SV, RC Lens, der SK Rapid Wien, União Leiria, Sampdoria Genua, Atlético Madrid und Oțelul Galați qualifizierten sich über den UEFA Intertoto Cup 2007 für die 2. Qualifikationsrunde. Mit den 37 siegreichen Mannschaften aus der ersten Qualifikationsrunde ergaben sich folgende Begegnungen.

Die Hinspiele fanden am 16. August, die Rückspiele am 30. August 2007 statt.

|-
!style="background:#0000ff;" colspan="5"|  Südeuropa  

|-
!style="background:#00ff00;" colspan="5"|Mitteleuropa

|-
!style="background:#ff0000;" colspan="5"|Nordeuropa

|}
2 Dem Einspruch von FK Partizan Belgrad gegen die Entscheidung der Disziplinarkommission ist nicht stattgegeben worden, somit übernimmt HŠK Zrinjski Mostar den Platz von FK Partizan Belgrad.

1. Runde 
Die Hinspiele fanden am 20. September, die Rückspiele am 4. Oktober 2007 statt.

Gruppenphase 
Bei Punktegleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften wurde nach folgenden Kriterien entschieden:
 bessere Tordifferenz
 höhere Anzahl erzielter Tore
 höhere Anzahl erzielter Auswärtstore
 höhere Anzahl Siege
 höhere Anzahl Auswärtssiege
 höherer UEFA-Koeffizient zu Beginn des Wettbewerbs

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Sechzehntelfinale 
Im Sechzehntelfinale wurden die acht Gruppensieger den acht Tabellendritten zugelost, wobei ein erneutes Aufeinandertreffen zweier Vereine der gleichen Gruppe verhindert wurde. Die acht Gruppenzweiten wurden den acht Gruppendritten aus der UEFA Champions League 2007/08 zugelost. Dies waren Olympique Marseille, Rosenborg Trondheim, Werder Bremen, Glasgow Rangers, Sporting Lissabon, Benfica Lissabon, PSV Eindhoven und Slavia Prag. In dieser Runde trafen keine Mannschaften eines Landes aufeinander. Ab dem Achtelfinale gelten solche Beschränkungen nicht mehr.

Die Hinspiele fanden am 13./14. Februar, die Rückspiele am 21. Februar 2008 statt.

Achtelfinale 
Die Hinspiele fanden am 6. März, die Rückspiele am 12./13. März 2008 statt.

Viertelfinale 
Die Hinspiele fanden am 3. April, die Rückspiele am 10. April 2008 statt.

Halbfinale 
Die Hinspiele fanden am 24. April, die Rückspiele am 1. Mai 2008 statt.

Finale

Beste Torschützen 
ohne Qualifikation

Eingesetzte Spieler Zenit Sankt Petersburg 

* Martin Škrtel (5/–) und Erik Hagen (2/–) haben den Verein während der Saison verlassen.

Siehe auch 
 UEFA Champions League 2007/08
 UEFA Intertoto Cup 2007

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Site der UEFA zur Saison 2007/08
 Spieldetails zur Saison 2007/08 bei fussballdaten.de
 Statistik aller Teilnehmer

UEFA Europa League
Fußballsaison 2007/08